

Доронінська — присілок, Верховазький район, Вологодська область
 Доронінська — присілок, Тарногський район, Вологодська область